Lamaní kan syfta på:

Honduras 

 Lamaní (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Lamaní (ort), Departamento de Comayagua,